Rezultati Prvenstva Anglije 1910 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvakinje

Zaključni del

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri
 

Ženske posamično
1910